Kureküla est un bourg de la commune de Rannu du comté de Tartu en Estonie .
Au , il compte 113 habitants.

Notes et références 

Kureküla